Гелейшвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Гелейшвили, Зураб Антонович (?—?) — грузинский советский общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва
 Гелейшвили, Пётр Павлович (1870—1938) — грузинский политик, видный социал-демократ, меньшевик, публицист, член Учредительного собрания Грузии.